Dąbrówno (gemeente)
 Dąbrówno (Ermland-Mazurië)
 Dąbrówno (Pommeren)

Zie ook:
 Dąbrowno (doorverwijspagina)